Landing helicopter dock, zie amfibisch transportschip.
 Large Helical Device, een experimentele kernfusiereactor in Japan.
 Left Hand Drive, een voertuig met het stuur gemonteerd aan de linkerzijde van de cabine, zie links rijden.
 Limburgse Handbal Dagen, een Nederlands driedaags mannenhandbalbaltoernooi.